Posta o casa de postes, establiment on es realitzaven la presa i canvi de cavalleries i assignació de postillons per als correus, viatgers o bestiar
 Posta de sol, baixada del sol per sota de la línia de l'horitzó
 Posta (marina de guerra), establiment temporal de vaixells de guerra en un paratge determinat
 Posta (municipi d'Itàlia), municipi de la regió italiana del Laci 
 Posta d'ous, grup d'ous produïts per animals ovípars i també s'anomena posta al procés de dipositar els ous després de la fecundació
 Posta d'Orís, casa a Osona
 Reserva índia La Posta, reserva índia que constitueix la llar de la Banda La Posta d'Indis de Missió Diegueño 
 Sándor Pósta (Pánd, 1888 – Budapest, 1952), tirador hongarès que va competir a començaments del segle XX